Os Serviços Municipalizados de Loures é uma empresa municipal e têm como missão, a distribuição domiciliária de água, drenagem de águas residuais domésticas, industriais e pluviais, e recolha de resíduos sólidos urbanos.

Ligações externas
 Sítio oficial Serviços Municipalizados de Loures

Empresas públicas de Portugal

Loures